Nossa Senhora de Nazaré, devoção católica mariana.
Nossa Senhora de Nazaré (Piauí), município
Nossa Senhora de Nazaré (Natal), bairro
Forte de Nossa Senhora de Nazaré de Alcobaça, antiga fortificação no Pará

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de santos